LH o L'H  o Lh puede referirse a:

LH
 Hormona luteinizante, una hormona gonadotrópica producida por el lóbulo anterior de la hipófisis.
 Lufthansa, aerolínea europea, por su código IATA.
 Condado de Louth, Irlanda, por su código de matrícula de vehículos.
 Le Havre, ciudad francesa.
 LH, versión del algorismo de compresión LHA.
 Loadhigh, un comando de MSDOS. 

L'H
 Hospitalet de Llobregat, municipio de la provincia de Barcelona (España). 
 la regla de l'Hôpital, utilizada en el cálculo diferencial.

Lh
 Ela, un rey de Israel.
 Ḷ, letra del alfabeto latino a veces representada como lh.